Lőcsei Pál mester (15–16. század) szobrász
 Lőcsei Pál (1922–2007) újságíró